Dom Płócienników we Wrocławiu
Dom Płócienników w Lubomierzu
Leinwandhaus we Frankfurcie nad Menem